Mallard (Iowa), plaats in Iowa
 Mallard (Californië), verlaten plaats in Californië
 Mallard (band)
 Mallard (locomotief), London and North Eastern Railway Class A4 4-6-2 Pacific stoomlocomotief 
 operatie Mallard (Zeeland), uitgevoerd om Walcheren te bevrijden van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog
 operatie Mallard (Limburg), Het zuidelijke deel van Operatie Nutcracker